Бори́с Васи́льевич Ана́ньич (4 марта 1931, Ленинград — 20 июля 2015, Санкт-Петербург) — советский и российский , специалист в области экономической и политической истории Российской империи и истории международных отношений. Доктор исторических наук, профессор. Действительный член Российской академии наук (1994, член-корреспондент АН СССР с 15 декабря 1990 года), главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, профессор СПбГУ.

Биография 
Отец — контр-адмирал Василий Емельянович Ананьич, выходец из крестьян. Мать — Анна Никитична.

Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (1953) и аспирантуру ЛГПИ им. А. И. Герцена (1956). Кандидат исторических наук (1961; диссертация «Англия и Россия в Персии накануне англо-русского соглашения 1907 г.»). Доктор исторических наук (1970; в качестве докторской диссертации представлена книга «Россия и международный капитал 1897—1914 гг.: очерки истории финансовых отношений»).

Ученик профессора Б. А. Романова. В 1953—1956 годах работал младшим научным сотрудником Музея Революции. С 1956 года — в Ленинградском отделении Института истории АН СССР (ныне — Санкт-Петербургский институт истории РАН): младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, с 1991 года — главный научный сотрудник. По совместительству — профессор исторического факультета Ленинградского (ныне — Санкт-Петербургского) университета, профессор факультета истории ЕУСПб (1996—2002).

С 2000 года — ответственный редактор журнала ОИФН РАН «Исторические записки». Обладатель гранта Президента РФ на поддержку ведущей научной школы. В 2000 году постановлением Президиума РАН Б. В. Ананьичу и Р. Ш. Ганелину присуждена премия имени В. О. Ключевского за монографию «С. Ю. Витте и его время».

Был женат на Нелли Ивановне Ананьич.

Похороны прошли 25 июля 2015 года на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Научная деятельность 
Б. В. Ананьич одним из первых обратился к изучению истории частного предпринимательства в России и опубликовал по этой теме книгу «Банкирские дома в России. 1860—1914 гг.», которая вышла вторым изданием в 2006 году. Участвовал в ряде международных проектов по истории банковских и экономических отношений, с 2005 года был научным руководителем проекта «Кредит и банки в России до начала XX в.: Санкт-Петербург и Москва». Соавтор и редактор капитального труда «Власть и реформы. От самодержавной к советской России» (СПб., 1996), основанного на солидной документальной базе.

При его участии был издан первый том воспоминаний С. Ю. Витте (1960), велось издание многотомной публикации «Академическое дело 1928—1933. Материалы и документы», а также опубликован «Дневник» министра народного просвещения И. И. Толстого (1998). Соруководитель международного проекта по выпуску академического издания мемуаров С. Ю. Витте (вышло из печати в 2003 году) — в рамках этого проекта рукописная и стенографическая части воспоминаний публикуются отдельно, независимо от повторения некоторых сюжетов. Исследователь в результате получает возможность сравнения различных вариантов изложения мемуаристом одних и тех же событий.

Среди учеников Б. В. Ананьича известные российские историки: В. В. Лапин, С. К. Лебедев, П. В. Лизунов, А. В. Лихоманов, В. В. Морозан, Б. Б. Пак, А. В. Ремнёв, Ю. В. Тот, М. Ф. Флоринский, М. М. Шумилов и др., профессора и преподаватели российских, американских, японских, корейских университетов, учебных заведений других стран, коллеги по Санкт-Петербургскому институту истории РАН.

Основные работы 
Автор более 300 научных публикаций.
Книги и разделы в коллективных монографиях
 Россия и международный капитал (1897—1914): очерки истории финансовых отношений. Л., 1970;
 Российское самодержавие и вывоз капиталов. 1895—1914. (По материалам Учётно-ссудного банка Персии). Л., 1975;
 «Россия перед революцией (1895—1904)» // Кризис самодержавия в России (1895—1917). Л., 1984;
 Банкирские дома в России (1860—1914): очерки истории частного предпринимательства. Л., 1991. (2-е изд. — М., 2006);
 С. Ю. Витте — мемуарист. СПб., 1994. (в соавт. с Р. Ш. Ганелиным);
 «Новый курс: народное самодержавие Александра III и Николая II» // Власть и реформы: от самодержавной к советской России. СПб., 1996 (2-е изд. 2006);
 С. Ю. Витте и его время. СПб., 1999 (в соавт. с Р. Ш. Ганелиным);
 Главный банк России: от Государственного банка Российской империи к Центральному банку Российской Федерации (1860—2000). М., 2000 (в соавт. с С. В. Калмыковым и Ю. А. Петровым).
 «Институт придворных банков», «Биржа в первой половине XIX в. Штиглиц и К°»; «Государственный банк», «Правовое положение банкирских заведений», «Коммерческий кредит. Акционерные банки»; «В годы кризиса и депрессии», «Банкирские дома», «Петербургские банка в финансовой системе России» // Петербург: история банков. СПб., 2001;
 Кредит и банки в России до начала XX в.: Санкт-Петербург и Москва. СПб., 2005 (совм. с М. И. Арефьевой, С. Г. Беляевым, А. В. Бугровым, М. М. Дадыкиной, О. В. Драган, З. В. Дмитриевой, С. К. Лебедевым, П. В. Лизуновым, В. В. Морозаном, Ю. А. Петровым, С. А. Саломатиной);
 И. И. Толстой и петербургское общество накануне революции. СПб., 2007;
 Первая мировая война и конец Российской империи. Т. I: Февральская революция. СПб., 2013 (руководитель проекта).

Документальные публикации
 Витте С. Ю. Избранные воспоминания, 1849—1911 гг. М., 1991 (совм. с Р. Ш. Ганелиным и др.);
 «Академическое дело» 1929—1931 гг.: документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1—2. СПб., 1993—1998
 Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993 (совм. с М. П. Лепихиным, В. М. Панеяхом и А. Н. Цамутали);
 Дело по обвинению академика Е. В. Тарле. Ч. 1: СПб., 1998 (совм. с В. М. Панеяхом, А. Н. Цамутали);
 Николай II: Воспоминания. Дневники. СПб., 1994. (совм. с Р. Ш. Ганелиным; в сер. «Государственные деятели России глазами современников»);
 Штакельберг Н. С. Кружок молодых историков и «Академическое дело» // In memoriam: Ист. сб. памяти Ф. Ф. Перченка. (М., СПб., 1995): предисл., публ.;
 Толстой И. И. Дневник. 1906—1916. СПб., 1997 (2-е изд. 2010, тт. 1-2);
 На изломе эпох: вклад С. Ю. Витте в развитие российской государственности. Исследования и публикации. СПб., 2012—2013 (тт. 1—2; совм. с Р. Ш. Ганелиным, С. В. Куликовым, С. К. Лебедевым, И. В. Лукояновым и др.)
 Лемке М. К. Святая Дружина Александра III (Тайное общество борьбы с крамолой). 1881—1882 гг. По неизданным документам. СПб., 2012;
 С. Ю. Витте и его современники: сборник документов. СПб., 2013.

Литература 
 Страницы российской истории: проблемы, события, люди. Сборник статей в честь Б. В. Ананьича. — СПб., 2003;
 Ананьич Борис Васильевич // Профессора Санкт-Петербургского государственного университета. Биобиблиографический словарь. — СПб.: СПбГУ, 2004. С. 20-21;
 История России: экономика, политика, человек. К 80-летию Б. В. Ананьича. Труды исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. — 2011. — Т. 5;
 Алексеева С. И., Лизунов П. В. Борис Васильевич Ананьич. Слово об Учителе  // Экономическая история. 2015. № 4. С. 92-98;
 Лебедев С. К., Флоринский М. Ф., Цамутали А. Н. Памяти Бориса Васильевича Ананьича // Клио. 2015. № 8;
 Ананьич Борис Васильевич. Каким мы его помним / сост. и отв. ред. Н. И. Ананьич. — СПб.: Лики России, 2016. 248 с.;
 Андреева Т. В., Румынская М. Н. Памяти Бориса Васильевича Ананьича // Новая и новейшая история. — 2017. — № 1. — С. 159—167;
 Россия и мир в конце XIX — первой половине ХХ в.: сборник к 85-летию Б. В. Ананьича. — СПб., 2017.

Ссылки 
 
 Страница  на сайте СПбИИ РАН
 Страница на сайте Института истории СПбГУ
 Статья  на сайте «Биографика СПбГУ»
 Биография на сайте Европейского университета
 Историческая справка  на сайте Архива РАН
 Ведерников В. В. Памяти светлого человека 

Историки XXI века
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Европейского университета в Санкт-Петербурге
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Лауреаты премии имени В. О. Ключевского
Историки экономики
Похороненные на Смоленском православном кладбище